Rörelsehinder är en nedsättning av en kroppsfunktion, ofta nedsatt motorik med förlust av rörelseförmåga som följd.

Exempel på tillstånd som kan ge upphov till rörelsehinder:
Förlamning
Reumatism
Fetma
Muskelsjukdomar
Multipel skleros (MS)

Rörelsehinder är en funktionsnedsättning. Det finns omkring 560 000 rörelsehindrade över 16 år i Sverige, och omkring 7000 barn i den situationen. Ungefär hälften av dessa använder någon form av förflyttningshjälpmedel. 63 % av personerna med rörelsehinder är kvinnor och 37 % är män.

Personer med rörelsehinder är ofta i behov av hjälpmedel, exempelvis en rullstol. En mycket liten del personer med rörelsehinder - cirka 6000 - har en eller flera personliga assistenter anställda för att hjälpa till med saker som till följd av funktionshindret är svåra eller omöjliga att utföra för dem själva.

Se även
Funktionsnedsättning

Motoriska tillstånd och störningar
Funktionsnedsättning